Доња Пилар има више значења:

 Доња Пилар (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Доња Пилар (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику